Itsy Bitsy Spider peut désigner : 

 Itsy Bitsy Spider, une comptine populaire anglaise et un  décrivant les aventures d'une araignée ; 
 Itsy Bitsy Spider, un court-métrage d'animation de 1992 réalisé par Matthew O'Callaghan ;
 , une série télévisée basée sur le court-métrage et diffusée de 1994 à 1995 ;
 Itsy Bitsy Spider, une nouvelle de James Patrick Kelly parue en 1997 puis traduite en français sous le titre Cordélia ;
 , un single du groupe Aqua sorti en 1995.